La Roche-Blanche kan syfta på:
 La Roche-Blanche, Loire-Atlantique
 La Roche-Blanche, Puy-de-Dôme